2+2 (auto), een auto met twee zitplaatsen voorin en twee achterin
Two Plus Two Publishing, een Amerikaanse uitgeverij
2 + 2 = 5, een leuze in George Orwells boek 1984 (z.a.)